«Такси́ 2» () — французская комедия 2000 года, снятая режиссёром Жераром Кравчиком по сценарию Люка Бессона. «Такси 2» является продолжением фильма «Такси». Кассовые сборы в мировом прокате — $64.4 млн.

Сюжет 
Фильм начинается со зрелищной гонки. Раллийный экипаж Жана-Луи Шлессера и Анри Маня неожиданно обгоняет такси Peugeot 406 Даниэля. Он везёт беременную даму и её мужа в больницу и хотя и успевает, но роды всё равно происходят в машине. Даниэль должен успеть на обед к своей девушке Лили, чтобы познакомиться с её родителями. Тем временем в Марсель прилетает японский министр обороны, который должен подписать договор о продаже новейших французских военных технологий. Охрану и сопровождение министра осуществляет полиция во главе с комиссаром Жибером (который, конечно же, придумывает для этого спецоперацию под названием «Ниндзя»). Отец Лили, генерал Бертино не успевает на встречу в аэропорту и Даниэль предлагает подвезти его на своем такси. Так наш герой оказывается на праздничном фуршете, где сталкивается со своим старым другом Эмильеном.

Чтобы произвести впечатление на японского министра защищённостью новейшего французского автомобиля, комиссар Жибер предлагает ему поездку по городским улицам, в ходе которой инсценируется безуспешное нападение подставных террористов. По стечению обстоятельств управлять авто приходится Даниэлю. По пути кортежа на машину нападают настоящие якудза и похищают министра, а также возлюбленную Эмильена, Петру.

Даниэль подсказывает следователям, что машины якудза прибыли из порта. Однако затеянная Жибером засада проваливается — якудза уже покинули порт, а сам Жибер получает несколько переломов. Даниэль и Эмильен решают сами найти похищенных. Неожиданно к ним присоединяется японская оперативница Юли. Она объясняет, что министр нужен якудза для того, чтобы загипнотизировать его и использовать для убийства президента Франции.

Воспользовавшись помощью генерала, который на военно-транспортном самолёте доставляет такси и сбрасывает его на парашюте в Париж, герои успевают на место вовремя. Эмильен, угрожая бандитам пистолетом, обезоруживает их и спасает японского министра и Петру, которая вместе с Юли побеждает якудза в рукопашном поединке. Тут же выясняется, что всё это время в пистолете Эмильена не было патронов — Петра, боясь, что он ненароком поранится, тайком разрядила его оружие. Тем временем появляется подкрепление якудза, и друзьям приходится спасаться бегством. Начинается погоня по улицам Парижа. Даниэлю удается загнать «Mitsubishi» якудза в ловушку и доставить министра на официальную встречу. В финале фильма такси участвует в торжественном параде. Это видит по телевизору загипсованный с ног до головы Жибер и в отчаянии кричит: «Эмильен!»

В ролях

Русский дубляж 

Режиссёр дубляжа: Ярослава Турылёва

 Вадим Андреев — Даниэль
 Борис Шувалов — Эмильен
 Ольга Голованова — Лили Бертино
 Марина Тарасова — Петра
 Александр Клюквин — комиссар Жибер
 Вячеслав Баранов — генерал Эдмонд Бертино
 Ирина Савина — Мать Лили, жена генерала Эдмонда Бертино
 Никита Прозоровский — Французский министр
 Сергей Чекан — Ален

Саундтрек 
 One Shot — Millenaire
 One Shot — Danse Dessus
 One Shot — Au Coin De Ma Rue
 One Shot — Lettre Ouverte
 Tairo — L’homme N’est Qu’un Apprenti
 One Shot — A La Conquete
 One Shot — Il Faudrait Que T’Arretes
 One Shot — Ballade Pour un Traitre
 One Shot — Mea Culpa
 JaLane — Laissez-Moi
 One Shot — Trop de Polemiques
 One Shot — Truc d’MC
 One Shot — Elles Dansent
 One Shot — Nos Legendes
 One Shot — Un Peu Moins de Mystere
 One Shot — Dancefloor Furie (feat. Freeman)
 Antique — Westoriental Trip

Съёмки 
При съёмках финальной сцены фильма погиб оператор Ален Дютартр. Этот эпизод произошёл 16 августа 1999 года, когда автомобиль Peugeot 406 перемещаясь по тоннелю на большой скорости подпрыгивал и совершал длительный прыжок на кучу картонных коробок. Однако во время съёмок автомобиль пролетел дальше, чем предполагалось, и перелетев через заграждение, налетел на съёмочную группу. Находившийся там Дютартр получил повреждения головы, в результате чего скончался. Пострадал также ассистент Дютартра, которому неуправляемый автомобиль сломал обе ноги. По этому делу прошло несколько судебных процессов, в ходе которых обвинялись режиссёр Жерар Кравчик, продюсер Люк Бессон и руководитель каскадёрской группы Реми Жюльен. В 2007 году Жюльен был признан виновным в убийстве по неосторожности, и ему был вынесен приговор в виде меры наказания — восемнадцать месяцев тюрьмы условно и выплаты штрафа в размере 13 000 евро. В 2009 году приговор Жюльену был смягчён, и срок лишения свободы сокращён до 6 месяцев тюрьмы условно, а размер штрафа был снижен до 2 000 евро. Он был обязан выплатить 60 тысяч евро родственникам. Также вину за гибель Дютартра суд возложил на кинокорпорацию EuropaCorp, обязав её выплатить 100 тысяч евро. 

В съёмках участвовала машина модели Peugeot 406 белого цвета, собранная вручную на съёмочной площадке. Главным героям фильма противостоят члены якудзы, которые управляют тремя автомобилями Mitsubishi Lancer EVO VI.

Примечания 

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2000 года
Фильмы Люка Бессона
Фильмы Жерара Кравчика
Фильмы о полицейских
Комедийные фильмы о полицейских
Фильмы о якудза
Бадди-муви
Фильмы о Париже
Фильмы Франции 2000 года
Фильмы EuropaCorp
Фильмы на французском языке
Фильмы Canal+